Desa Sindangkasih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sindangkasih (administrativ by i Indonesien, lat -6,85, long 108,24), Jawa Barat, 
 Desa Sindangkasih (administrativ by i Indonesien, lat -6,85, long 108,52), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar